Merrivale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Merrivale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire